Les Cicatrices du monde est le vingt-troisième tome et dernier tome de la série de bande dessinée de high fantasy Les Légendaires de Patrick Sobral, sorti le . Il boucle le cycle .

Résumé 

Ce dernier tome raconte comment les Légendaires ont réussi à retrouver la mémoire et comment ils ont réussi à vaincre Abyss et son père le sorcier noir Darkhell. Grâce à Artémus, à la fin de l'histoire, les Légendaires parviennent à mettre fin à l'accident Jovénia et à retrouver leur taille adulte. Cependant, le World Without n'est pas annulé. Leur nom est alors inconnu.

Album de bande dessinée sorti en 2020
Album des Légendaires